Mussin ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Iwanowitsch Mussin-Puschkin (1744–1817), russischer Staatsbeamter, Historiker, Büchersammler, Kunstsammler
 Apollos Apollossowitsch Mussin-Puschkin (1760–1805), russischer Naturforscher
 Apollos Epafroditowitsch Mussin-Puschkin (1725–1771), russischer Bergbauingenieur und Übersetzer
 Aslan Mussin (* 1954), kasachischer Politiker
 Dmitri Petrowitsch Mussin (1920–2002), sowjetischer Botschafter
 Ilja Alexandrowitsch Mussin (1904–1999), russischer Dirigent, Hochschullehrer und Theoretiker der Kunst des Dirigierens
 Platon Iwanowitsch Mussin-Puschkin (1698–1743), russischer Staatsmann
 Walentin Platonowitsch Mussin-Puschkin (1735–1804), russischer Feldmarschall